Brandhorst ist der Name folgender Orte:
 die Gemeinde Brandhorst in Sachsen-Anhalt
 ein Ortsteil der Gemeinde Hiddenhausen in Nordrhein-Westfalen

Brandhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Brandhorst (* 1956), Übersetzer und Fantasy- und Science-Fiction-Autor
 Anette Brandhorst (1936–1999), deutsche Kunstsammlerin
 Mario Brandhorst (* 1973), deutscher Philosoph
 Markus Brandhorst (* 1970), deutscher Fitnesstrainer und ehemaliger deutscher Meister im Bodybuilding (DBFV/IFBB)
 Udo Brandhorst (vermutlich 1939), deutscher Kunstsammler

Siehe auch:
 Museum Brandhorst